Аженку́р () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Мальзевиль.

География 
Аженкур расположен в 6 км к северо-востоку от Нанси и в 45 км к югу от Меца. Соседние коммуны: Доммартен-су-Аманс, Летр-су-Аманс и Аманс на северо-востоке, Ланёвлотт на востоке, Сешам на юго-востоке, Пюльнуа на юге, Эссе-ле-Нанси, Доммартемон, Нанси и Мальзевиль на юго-западе, Ле-Сен-Кристоф и Эльмон на северо-западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 426 человек.

Достопримечательности 
 Фортифицированный дом сеньора начала XVIII века.
 Церковь XVIII века, башня в романском стиле XII века.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель